Richard Müller ou Richard Muller peut désigner :
 Richard Müller (1874-1954), peintre et dessinateur allemand ;
  (1880–1943), homme politique (USPD) et syndicaliste allemand
  (1903–1999), chimiste allemand ;
  (1882-1948), psychologue allemand ;
  (1891–1943), général allemand et récipiendaire de la Knight's Cross ;
 Richard Müller (1961-), chanteur slovaque ;
  (1880–1943), socialiste allemand ;
 Richard A. Muller (1944-), physicien et professeur ;
  (1948-), théologien ;
 , professeur ;
  (1933-), professeur américain d'ingénierie électrique ;
 Richard Müller, professeur à la Dresden Academy of Fine Arts ;
 Richard Mueller, sur des séries télévisées telles que :en:Hypernauts.

Source de la traduction